Ада́мовка () — село на Украине, находится в Погребищенском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523480301. Население по переписи 2019 год составляет 120 человек. Почтовый индекс — 22261. Телефонный код — 4346.
Занимает площадь 0,399 км².
В том числе Адамовка является родиной таких деятелей как: В. Сытнюк, Е. Логвиненко

Адрес местного совета 
22261, Винницкая область, Погребищенский р-н, с. Адамовка, ул. Мира, 110

Примечания

Ссылки 
 Адамовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Погребищенского района